Wimbledon 2013 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 24 czerwca–7 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 127. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 22 560 000 funtów szterlingów.

W grze pojedynczej mężczyzn reprezentant gospodarzy, Andy Murray, pokonał 6:4, 7:5, 6:4 Novaka Đokovicia. W grze pojedynczej kobiet Marion Bartoli zwyciężyła z Sabine Lisicki 6:1, 6:4. W deblu mężczyzn bracia Bob i Mike Bryanowie wygrali z Ivanem Dodigiem i Marcelo Melo 3:6, 6:3, 6:4, 6:4. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Hsieh Su-wei i Peng Shuai, które w finale pokonały Ashleigh Barty i Casey Dellacqua 7:6(1), 6:1. W grze mieszanej Kristina Mladenovic oraz Daniel Nestor pokonali w meczu o mistrzostwo Lisę Raymond i Bruno Soaresa 5:7, 6:2, 8:6.

Gianluigi Quinzi zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Chung Hyeon 7:5,7:6(2). W rozrywkach dziewcząt Belinda Bencic pokonała Taylor Townsend 4:6, 6:1, 6:4. Thanasi Kokkinakis i Nick Kyrgios wygrali 6:2, 6:3 z Enzo Couacaudem i Stefano Napolitano w grze podwójnej chłopców. Barbora Krejčíková wraz z Kateřiną Siniakovą zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:3, 6:1 z Anheliną Kalininą i Iryną Szymanowicz.

W deblu na wózkach mistrzami zostali Stéphane Houdet oraz Shingo Kunieda, którzy w ostatnim meczu pokonali Frédérica Cattaneo i Ronalda Vinka 6:4, 6:2. W grze podwójnej kobiet na wózkach mistrzyniami zostały Jiske Griffioen i Aniek van Koot, dzięki wygranej nad Yui Kamiji i Jordanne Whiley 6:4, 7:6(6).

Thomas Enqvist wraz z Markiem Philippoussisem wygrali w rozgrywkach legend poniżej mężczyzn z Gregiem Rusedskim i Fabrice'em Santoro 7:6(6), 6:3. Lindsay Davenport i Martina Hingis pokonały 6:2, 6:2 Janę Novotną i Barbarę Schett w turnieju legend kobiet. Pat Cash i Mark Woodforde w turnieju legend seniorów pokonali w finale 6:3, 6:3 Jeremy'ego Batesa oraz Andersa Järryda.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Swietłana Kuzniecowa
  Venus Williams
  Nikołaj Dawydienko
  Gaël Monfils
  Gilles Müller
  Brian Baker

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 

Gra podwójna mężczyzn
  Dustin Brown /  Rameez Junaid
  Steve Johnson /  Andreas Siljeström
  Denis Kudla /  Tim Smyczek

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2012 roku oraz mistrzów z roku 2013.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy 

Wimbledon 2013